Александър Христов може да се отнася за:
 Александър Христов (политик) (?) – български политик
 Александър Христов (футболист) (1904 – 1992) – български футболист
 Александър Христов (журналист) (1929 – 2005) – български журналист
 Александър Христов (боксьор) (р. 1964) – български боксьор

Вижте също 
 Александър Христовски (1933 – 2000) – македонски поет
 Александър Климов Христов (1881 – 1967) – български революционер
 Александър Христов Радолов (1883 – 1945) – български политик
 Александър Христов Оббов (1887 – 1975) – български политик
 Александър Христов Рашенов (1892 – 1938) – български архитект
 Александър Христов Занков (1900 – 1982) – български скулптор
 Александър Христов Бръзицов (1943 – 2016) – български композитор
 Александър Христов Деянов, „SkilleR“ (р. 1988) – български музикант